Le mie donne – singolo di Biagio Antonacci
Le mie donne – singolo postumo di Franco Califano